Sounding the Seventh Trumpet — перший студійний альбом американської групи Avenged Sevenfold, який був випущений 31 січня 2001 року.

Композиції 
 To End the Rapture — 1:24
 Turn the Other Way — 5:36
 Darkness Surrounding — 4:49
 The Art of Subconscious Illusion — 3:45
 We Come Out at Night — 4:44
 Lips of Deceit — 4:09
 Warmness on the Soul — 4:19
 An Epic of Time Wasted — 4:18
 Breaking Their Hold — 1:11
 Forgotten Faces — 3:26
 Thick and Thin — 4:15
 Streets — 3:06
 Shattered By Broken Dreams — 7:08

Джерела 
 Sounding the Seventh Trumpet  allmusic
 Sounding the Seventh Trumpet  last.fm

Альбоми Avenged Sevenfold
Музичні альбоми 2001